Roker ist der Familienname folgender Personen:
 Mickey Roker (1932–2017), US-amerikanischer Jazzschlagzeuger
 Roxie Roker (1929–1995), US-amerikanische Schauspielerin

Roker steht für:
  Roker (Sunderland), Stadtteil von Sunderland, England